

Лісхоз — село, Сандиктауський район, Акмолинська область

Лісхоз — хутір, Зерноградський район, Ростовська область